Niemcy:
 Husum – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Husum – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Szwecja:
 Husum 

Inne:
 Husum – stacja kolejowa w niemieckim mieście Husum